Bjergby Sogn henviser til flere artikler:
 Bjergby Sogn (Hjørring Kommune) – et sogn i Hjørring Kommune og i Hjørring Provsti
 Bjergby Sogn (Morsø Kommune) – et sogn i Morsø Kommune og i Morsø Provsti